Trois navires de l'United States Navy ont été nommés USS Jacob Jones :

l', un destroyer de classe Tucker lancé en 1915 et coulé en 1917 ;
l', un destroyer de classe Wickes lancé en 1918 et coulé en 1942 ;
l', un destroyer d'escorte de classe Edsall lancé en 1942 et vendu en 1973.

Jacob Jones